Nemzeti Bajnokság I osztályában 1938-39 ben 14 csapat küzdött a bajnoki címért. Megszűnt a profi bajnokság, amely 1935 óta párhuzamos volt a nemzeti bajnoksággal. Létrehozták a bajnokság B osztályát (NBB-nek nevezték el), a nyugati és keleti csoportban 14-14 csapat játszott.

Az első osztályban a három nagy fővárosi csapat az őszt azonos pontszámmal zárta. Tavasszal a legjobb formáját mutató Zsengellér Gyula által vezetett Újpest csapata nyerte meg a bajnokságot. Zsengellér 26 mérkőzésen 56 gólt lőtt (2,15-ös átlag).

Kiesett a Zugló, Bocskai és Salgótarján, feljutott a Kassai AC, Szombathelyi Haladás és a Törekvés.

A hetvenötödik évfordulóját ünneplő Angol labdarúgó-szövetség Anglia-Kontinens válogatott mérkőzést szervezett, négy magyart is meghívtak (Biró, Lázár, Sárosi, Zsengellér). A háborús helyzet miatt csak Zsengellér Gyula vett részt a mérkőzésen.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

A bajnok Újpest FC játékosai: Sziklai Ferenc k.(26), Futó Gyula (24), Fekete I Jenő (15), Szalay Antal (24), Szűcs György (25), Balogh I István (24), Ádám Sándor (11), Vincze Jenő (24), Kállay Lipót (23), Zsengellér Gyula (26), Kocsis Géza (25). További játékosok: Joós Péter (12), Havas László (6), Seres Gyula (5), Temes János (5), Szeder György (5), Ungvári Lajos (4), Hidasi Pál (2).

Edző: Guttmann Béla

Díjak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár 
 http://www.nemzetisport.hu
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
Magyar elsőosztályú labdarúgó-bajnokságok